Джордан Адамс:
 Адамс, Джордан (род. 1994) — американский баскетболист.
 Адамс, Джордан (род. 1981) — канадская баскетболистка.